Анатолий Голови́н:
 Головин, Анатолий Николаевич (1938—1993) — театральный режиссёр.
 Головин, Анатолий Сергеевич (род. 1952) — председатель Конституционного суда Украины.